The Nesting – Haus des Grauens steht für:

 The Nesting – Haus des Grauens (1981), amerikanischer Film von Armand Weston 
 The Nesting – Haus des Grauens (2015), amerikanischer Film von Quinn Saunders